Anderstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Anderstjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (7,89 ha)
Anderstjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Anderstjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Anderstjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (13,6 ha)
Anderstjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Fux-Anderstjärnen, sjö i Mora kommun, 
Ol-Anderstjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Ol-Anderstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (8,12 ha)
Stor-Per-Anderstjärnen, sjö i Bollnäs kommun, 
Anderstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,6 ha)
Ol-Anderstjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,02 ha)
Ol-Anderstjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Pål-Anderstjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (7,34 ha)
Anderstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (7,68 ha)
Anderstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (8,75 ha)
Anderstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720650-166024), sjö i Norsjö kommun,  (22,8 ha)
Anderstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721828-169008), sjö i Norsjö kommun,  (3 ha)
Anderstjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Anderstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn